Алекса́ндр Константи́нович Га́лкин (род. 28 мая 1952) — советский и российский биолог и церковный историк. Кандидат биологических наук (1982). Старший научный сотрудник Зоологического института РАН. Член Паразитологического общества при РАН.

Биография 
Окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета (1974). В 1974—1976 годы — стажер-исследователь Зоологического института РАН. 1976—1979 — аспирант Зоологического института РАН. 1979—1984 — старший лаборант Зоологического института РАН.

В 1982 году в Московском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию «Морфолого-систематическое исследование и экологический анализ цестод птиц Куршской косы» по специальности «паразитология».

В 1984—1986 годы — младший научный сотрудник Зоологического института РАН. В 1986—1998 годы — научный сотрудник Зоологического института РАН

В 1998 году стал старшим научным сотрудниом Лаборатории паразитическихчервей Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

Публикации 

 Электронно-микроскопическое исследование паразитических червей // Паразитология. 1975. — Т. 9, Вып. 6. — С. 555—557.
 Морфогенез половой системы Passerilepis crenata (Cestoidea: Hymenolepididae) // Паразитология. 1979. — Т. 13, Вып. 6. — С. 611—619.
 Цестоды скворца (Sturnus vulgaris) Куршской косы // Паразитология. 1979. — Т. 13, Вып. 2. — С. 134—143.
 Цестоды дятловых (Picidae) Куршской косы // Паразитология. 1980. — Т. 14, Вып. 5. — С. 427—438.
 Цестоды воробьиных Куршской косы. Эколого-фаунистический очерк // Труды Зоологического института АН СССР. 1981. — Т. 108. — С. 53-98.
 О филогенетическом положении нематотениат (Cyclophyliidea, Nematotaeniata) // Паразитология. 1986. — Том 20, Вып. 3. — С. 182—187.
 О становлении нециклофиллидных цестод — паразитов чаек // Труды Зоологического института АН СССР. 1987. — Т. 161. — С. 3-23.
 О синонимике Anomotaenia microrhyncha (Krabbe, 1869) (Cestoidea, Dilepididae) // Паразитология. 1987, Т. 21, Вып. 5. — С. 669—672.
 О строении сколекса цестоды Nematoparataenia southwelli (Cestoda, Cyclophyllidea) // Паразитология. 1988. — Т. 22, Выпуск 6. — С. 464—470.
 Переописание Drepanidotaenia spinulosa и пересмотр положения вида в системе гименолепидид // Паразитология. 1990, Т. 24, Вып. 5. — С. 369—378.
 О диагностических признаках рода Skrjabinoparaksis (Cyclophyllidea: Hymenolepididae) // Паразитология. 1991. — Т. 25, Выпуск: 4. — С. 344—348.
 Переисследование вида Liga dubinini (Cestoda: Dilepididae) // Паразитология. 1993. — Т. 27. — С. 242—250.
 Цестоды рыбоядных птиц о. Харлов и Земли Франца-Иосифа // Паразитология. 1994. — Т. 28. — С. 373—384. (соавторы: Галактионов К. В., Марасаев С. Ф., Прокофьев В. В.)
 K вопросу о постоянстве ряда признаков, используемых в систематике дилепидид // Паразитология. 1995, Том 29, Вып. 4 — С. 272—278.
 Постларвальное развитие сколекса Tetrabothrius erostris (Cestoda: Tetrabothriidea) и филогенетические основы этого процесса // Паразитология. 1996. — Т. 30. — С. 315—323.
 Переопределение «Hymenolepis setigera» от гаг Мурманского побережья // Паразитология. 1997. — Т. 31, Вып. 3. — С. 223—230.
 О валидности рода Tschertkovilepis (Cestoda: Hymenolepididae) и его видовом составе // Проблемы цестодологии. — СПб., 1998. — С. 40-50.
 Находка Microsomacanthus ductilis (Cestoda: Hymenolepididae) у гаги Земли Франца-Иосифа // Паразитология. 1999. — Т. 33, Вып. 2. — С. 113—117. (в соавторстве с К. В. Галактионовым, С. Ф. Марасаевым)
 Положение амфилинид в системе Cercomeromorphae // Паразитология. 1999. — Т. 33, Вып. 6. — C. 497—506.
 Находка цестоды у люрика Alle alle на Земле Франца-Иосифа // Паразитология. 2000. — Том: 34, Вып. 3. — С. 249—252. (в соавторстве с К. В. Галактионовым)
 Из истории изучения паразитических червей в Российской академии наук // Паразитология. 2001. — Т. 35, Вып. 5. — С. 467—472. (в соавторстве с О. Н. Пугачёвым)
 Особенности строения и вооружения хоботка у родов Kowalewskiella и Himantaurus (Cyclophyllidea: Dilepididae) // Паразитология. 2003. — Том 37, Вып. 3. — С. 221—228.
 Особенности гельминтофауны морских птиц архипелага Шпицберген // Доклады Академии наук. 2004. — Т. 395. — № 2. — С. 280—282. (соавторы В. В. Куклин, С. Ф. Марасаев, Е. Ф. Марасаева)
 Сравнительный анализ гельминтофауны моевок (Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)) и бургомистров (Larus hyperboreus Gunnerus, 1767) из различных районов Баренцева моря // Паразитология. 2005. — Т. 39. — № 6. — С. 544—558. (соавторы В. В. Куклин, К. В. Галактионов, С. Ф. Марасаев)
 Redescription and new data on Microsomacanthus jaegerskioeldi (Fuhrmann, 1913) (Cestoda: Hymenolepididae). Systematic Parasitology. 2006. — № 64 (1). — С. 1—11. (Regel K.V. & Mariaux J.)
 Redescription and new data on Microsomacanthus diorchis (Fuhrmann, 1913) (Cestoda: Hymenolepididae). Systematic Parasitology. 2008. — № 70 (2): 119—130. (Mariaux J., Regel K.V., Skirnisson K.)
 С. К. Бондаренко, В. Л. Контримавичус. Аплопараксиды диких и домашних птиц. М.: Наука. 2006. 443 с. (Основы цестодологии. Т. 14) // Паразитология. 2008. — Т 42, вып. 3. — С. 246—248.
 Диагностические признаки Microsomacanthus microsoma (Creplin, 1829) — типового вида рода Microsomacanthus Lopez-NEYRA, 1942 — как основа для ревизии рода // Паразитология. 2010. — № 44 (5). — С. 389—405. (соавтор Регель К. В.)
 Род Kowalewskius Yamaguti, 1959 (Cestoda, Hymenolepididae) и его видовой состав // «Современные проблемы эволюционной морфологии животных». Материалы II Всероссийской конференции с международным участием к 105-летию со дня рождения академика А. В. Иванова. 2011. — С. 98-100 (соавтор Регель К. В.)
 О валидности рода Otidilepis Yamaguti, 1959. (Cestoda: Hymenolepididae) и номенклатуре хоботковых крючьев его типового вида O. tetracis (Cholodkowsky, 1906) // Паразитология. 2014. — C. 6 (48). — C. 437—448.
 Профессор Олег Николаевич Бауер (07.VI.1915-11.V.2003) // Паразитология. 2016. — Т. 50, Вып. 4. — С. 251—262.
 К вопросу о взаиморасположении половых желез у некоторых трехсеменниковых гименолепидид // Паразитология. 2019. — Т. 53, Вып. 1. — С. 14-30.
 Варианты взаиморасположения половых желез трехсеменниковых гименолепидид: новое прочтение // Паразитология. 2019. — Т. 53, Вып. 6. — С. 473—481

 Памятник возрождения древнерусского зодчества // Декоративное искусство СССР. 1983. — № 3. — С. 38-40
 Духовное образование в Русской православной церкви при Святейшем Патриархе Московском и всея России Тихоне (1917—1925) // Христианское чтение. 1990. — № 2. — С. 36-59; № 3. — С. 41-63; № 7. — С. 19-49; 1993. № 8. — С. 7-27 (в соавторстве с В. Сорокиным и А. А. Бовкало)
 Правящие архиереи Санкт-Петербургской — Петроградской — Ленинградской епархии: Хронологический список // Христианское чтение. М., 1991. — № 2. — C. 55-66. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Митрополит Вениамин (Казанский). Краткая биография // Христианское чтение. 1991. — № 6. — С. 5-8. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Священномученик Митрополит Вениамин: Житие священномученика Вениамина (Василий Павлович Казанский) (1873—1922) митрополита Петербургского и Гдовского // София. 1992. — № 2. — С. 2-3. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Митрополит Арсений и судебные процессы в Новгороде в 1920—1922 годах // Арсеньевские чтения. — Новгород, 1993. — С. 81—104.
 Убиенный епископ Кирилловский Варсонофий // София. 1993. — № 8. — С. 14 (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Единым сердцем // Вечерний Петербург. 1994. — № 7 (13.01). — С. 2 (в соавторстве с М. В. Шкаровским и А. А. Бовкало)
 Леохновский приход: Антониево-Леохновский Спасо-Преображенский монастырь Новгородской епархии (Старорусский район, село Леохново) // София. 1994. — № 4 (12). — С. 9.
 Забытый историк Новгородской семинарии // София. 1995. — № 1 (13) — С. 7 (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Новгородская епархия в годы оккупации (1941—1943 гг.) // София. 1995. — № 2 (14). — С. 4 (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Возрождение религиозной жизни и формы её проявление на оккупированной территории: новые источники // Уроки и проблемы изучения истории второй мировой войны. Тезисы научно-практической конференции. 1995. — С. 87-88.
 «Забудущие родители» — монастырь, уцелевший до 1937 года // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. тезисы докладов и сообщений научной конференции. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, межвузовская научная программа «Исторический опыт русского народа и современность». 1995. — С. 139—142.
 Епископ Димитрий (Сперовский) в Новгороде и Старой Руссе // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. тезисы докладов и сообщений научной конференции. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, международная научная программа «Исторический опыт русского народа и современность». 1996. — С. 174—178. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Первые месяцы служения святителя Вениамина на Петроградской кафедре (1917 год) // Петербургские чтения-96 : материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003»: материалы временных коллективов. — Санкт-Петербург : Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1996. — 480 с. — С. 148—151. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Священномученик митрополит Владимир и Новгород // Арсениевские чтения. — Новгород, 1996. — Вып. 2. — С. 135—148.
 Очаг веры у «Забудущих родителей»: О монастыре «Забудущие родители» у деревни Зихново Боровичского района Новгородской области // София. 1997. — № 2. — С. 23-25. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Храмы и школы в Велебицах: История Велебицкого прихода (село Велебицы Старорусского района Новгородской области) и церковно-приходской школы // София. 1997. — № 4. — С. 25-27.
 Родственные связи св. митрополита Петроградского Вениамина // Из глубины времен. 1997. — № 8. — С. 147—161. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Студенческие годы св. митрополита Вениамина в Санкт-Петербургской духовной академии // Христианское чтение. 1997. — № 14. — С. 80-87. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Открытие Петроградского богословского института в 1920 году: [Докл. на юбил. конф. СПбДАиС. 25-26 дек. 1996 г.] // Христианское чтение. 1997. — № 14. — С. 124—136. (в соавторстве с В. У. Сорокиным и А. А. Бовкало)
 Псковская духовная миссия и возрождение монастырей на Северо-Западе России // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы 1997 г. / гл. ред. В. Н. Воробьев, прот. — М. : Изд-во ПСТБИ, 1997. — 242 с. — С. 107—112. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Кирилловское викариатство Новгородской земли: История город Белоозерска и Кирилло-Белозерского монастыря (Вологодская область) // София. — Новгород, 1998. — № 1. — С. 26-29.
 Тихвинское викариатство Новгородской земли // София. — Новгород, 1998. — № 2 — С. 25-27.
 Череповецкое благочиние: О наследии Череповецкого монастыря Вологодской области // София. — Новгород, 1998. — № 3 — С. 32-35.
 Из очерков митрополита Антония (Мельникова) : митрополит Никодим и Новгород // София. 1998. — № 4 — С. 4-6.
 Настоятели монастырей Каргополья XIX-начала XX века // Наследие монастырской культуры: Ремесло, художество, искусство. Статьи, рефераты, публикации. Министерство культуры Российской Федерации. Российская Академия наук. Российский институт истории искусств. Санкт-Петербург, 1998. — С. 33-38.
 Опыт обучения «поселянских детей» Олонецкой губернии в николаевское время // Философский век. Альманах (К 275-летию Академии наук и 200-летию со дня рождения Николая I). Санкт-Петербург, 1998. — С. 143—159. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Просветительская деятельность Ф. К. Андреева в Петроградском богословском институте // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы 1998 г. / гл. ред. В. Н. Воробьев, прот. — М. : Изд-во ПСТБИ, 1998. — 369 с. — С. 191—195. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Монастыри Каргополья — родины св. митрополита Вениамина // Наследие монастырской культуры: Ремесло, художество, искусство. — СПб., 1998. — Вып. 3. — С. 19-32.
 Епископы Кирилловские // Духовное, историческое и культурное наследие Кирилло-Белозерского монастыря: К 600-летию основания. — СПб., 1998. — С. 196—212 (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Нелёгкая судьба обители: Валдайском Иверском Светозерском Богородицком мужском монастыре Валдайского района Новгородской области // София. 1999. — № 1. — С. 39-40.
 «Не на едином обретаемся месте…»: Об обителях, в стенах которых молился митрополит Иов // София. 1999. — № 4 — С. 35-37.
 Св. митрополит Вениамин [Казанский] и Петроградский богословский институт // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института. 1999. — С. 350—356. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Князь-Владимирский собор в истории Санкт-Петербурга и России // Петербургские чтения-98-99: материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003» : материалы временных коллективов. — Санкт-Петербург: Петербургский институт печати, 1999. — С. 53-57.
 Митрополит Григорий (Чуков) и священномученик Вениамин Петроградский // Церковный вестник. — СПб., 2000. — № 11. — С. 48-52.
 Епископ Валдайский Иосиф // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы научной конференции. — Великий Новгород, 2000. — Ч. 2. — С. 57-63. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Род Казанских в истории Олонецкой епархии // Святые и святыни северорусских земель. (по материалам VII научной региональной конференции). Каргополь, 2002. — С. 5-17. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Религиозная жизнь в Карелии в первое десятилетие после «большого террора» // Финно-угры и соседи: проблемы этнокультурного взаимодействия в Балтийском и Баренцевом регионах. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2002. — С. 263—278. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Город в осаде. Малоизвестные страницы церковной истории блокадного Ленинграда // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2002. — Вып. 30-31. — С. 242—244.
 Церковное возрождение в Гатчине (Ленинградская епархия) во время Второй мировой войны // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы 2002 г. / гл. ред. В. Н. Воробьев, прот. — М. : Изд-во ПСТБИ, 2002. — 439 с. — С. 250—256 (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Икона прп. Серафима Саровского «В житии» из Князь-Владимирского собора // Церковный вестник — СПб., 2003. — № 6/7. — С. 29-31
 Экскурсия самарских семинаристов по восточной Финляндии в 1903 г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2003. — № 4. — С. 382—390. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Олонецкий губернатор М. Д. Демидов (1842—1892) // Альманах Международного Демидовского фонда. Вып. 2. — М., 2003. — С. 104—109. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Конференция на Валааме: О второй международной научной конференции «Спасо-Преображенский Валаамский монастырь : духовные традиции, история, культура» (Валаам 29.09-1.10. 2003 г.) // София. 2003. — № 4. — С. 25-26.
 Гдовский Димитриевский собор — кафедральный храм священномученика митрополита Вениамина // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2004. — Вып. 32. — С. 167—176.
 К 50-летию со дня кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) // София. 2005. — № 4. — С. 7-9.
 Комментарии А. К. Галкина // София. 2005. — № 4. — С. 12-13.
 Из наследия митрополита Григория (Чукова). По материалам архива Санкт-Петербургской епархии // Вестник церковной истории. 2006. — № 1. — С. 243—250. (в соавторстве с В. У. Сорокиным)
 Лодейнопольский Петропавловский собор. Епископы Лодейнопольские // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2006. — Вып. 34. — С. 6-10.
 Александро-Свирский монастырь как резиденция викарных епископов и центр духовного образования / Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2006. — Вып. 34. — С. 11-15.
 Церковь Воскресения Христова в Важинах // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2006. — Вып. 34. — С. 212—225.
 Ректор Новгородской духовной семинарии протоиерей Евграф Мегорский // София. 2007. — № 4 — С. 30-32. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
 Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала Великой Отечественной войны до Собора 1943 г. // Вестник церковной истории, Москва, 2008. — № 2 (10). — C. 57-118.
 Епископы Ладожские и Кексгольмские и Ладожские XVIII в. // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2008. — Вып. 35/36. — С. 4-9.
 Край родной, поля как святцы… Канонизация святых при митрополите Никодиме // Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник — СПб., 2008. — № 9. — С. 49-53.
 Взгляд на Новгород из Казани // София. — Новгород, 2008. — № 2. — С. 38-40.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Новой Ладоге // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2009. — Вып. 37/38. — С. 158—164.
 Чудотворный образ святителя Николая в Новой Ладоге // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2009. — Вып. 37/38. — С. 179—183.
 Осадный крест из Климентовской церкви в Новой Ладоге // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2009. — Вып. 37/38. — С. 184—186.
 Письма и телеграммы протоиерея Иоанна Козлова митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову) из Андижана // Церковно-исторический вестник 2009/2010. — № 16-17. — С. 27-42.
 Воскресенский всех учебных заведений собор в 1910—1916 гг. и служения в нём святителя Вениамина, епископа Гдовского // Кафедра Исаакиевского собора VI. Мат-лы науч.-практич. конф. «Сей храм наименован собором всех учебных заведений». — СПб., 2010. — С. 127—142.
 Олонецкая духовная семинария в биографии первого архиепископа Олонецкого Игнатия (Семёнова) // Олонецкая духовная семинария и православная духовность в Олонецком крае. Материалы региональной конференции, посвященной 180-летию Олонецкой духовной семинарии (17-18 ноября 2009 года, г. Петрозаводск) / отв. ред. В. М. Пивоев. — Петрозаводск, 2012. — С. 20-31.
 «… Почиет прах в обители уединенной» // София. — Новгород, 2012. — № 2 — С. 5—8.
 Архимандрит Герасим (Гайдуков) — настоятель Клопского монастыря // Новгородский архивный вестник. — 2013. — № 11. — С. 211—217.
 Из эпистолярного наследия священномученика Никодима (Кононова). Письмо митрополиту Киевскому Флавиану из Петрозаводска // Святые и святыни Обонежья: Материалы Всероссийской научной конференции «Водлозерские чтения-2013», посвященной 380-летию со дня преставления святого преподобного Диодора Юрьегорского, основателя Троицкого монастыря в Водлозерье (2-4 сентября 2013 года) / отв. ред. А. В. Пигин. — Петрозаводск, 2013. — С. 187—196.
 Через 10 лет после «легализации». Сеть приходов Московской Патриархии в Ленинградской области и Карелии к весне 1937 года // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ. 2013. — С. 22-28.
 Первая резолюция митрополита Никодима (Ротова) при вступлении на Ленинградскую кафедру // Церковно-исторический вестник. — 2013—2014. — № 20/21. — С. 84-91.
 Рижские сёстры под покровом Саввы Вишерского // София. — Новгород, 2014. — № 2 — С. 19-22.
 Дерзновенный на подвиг // Наша вера радостная. Памяти протоиерея Михаила Женочина / сост. В. А. Фатеев, свящ. Д. А. Пономарев. — СПб.: изд-во Политехн. ун-та, 2015. — С. 202—206.
 Докладные записки обновленческого архиепископа Павла (Раевского) о временном управлении им Новгородской епархией на рубеже 1932/1933 гг. // Новгородский архивный вестник. — 2016. — № 13. С. 142—152.
 Новгородский архипастырь рубежа XVII—XVIII веков // София. — Новгород, 2016. — № 2 — С. 7-9.
 «… мы и чёрного борова посвятим в архиереи». К начальной истории Каргопольского викариатства Олонецкой епархии // Каргополь и Русский Север в истории и культуре России X—XXI вв. Материалы XIV Каргопольской научной конференции (15—18 августа 2016 г.). Каргополь, 2017. — С. 173—179
 Дополнение к «Обзору мемориальных плит Софийского собора» // София. — Новгород, 2018. — № 1 — С. 26-27.
 Отпевание А. А. Ахматовой в контексте церковной жизни Ленинграда 1960-х годов : К 40-летию со дня кончины митрополита Никодима (Ротова) // Свет Христов просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского института. — 2018. — Вып. 27. — С. 151—167.
 Заботливый Саблер: к истории назначения игумена Варнавы (Накропина) настоятелем Палеостровского монастыря // 1917—2017 годы: уроки столетия для Карелии : материалы научной конференции (24 ноября 2016 года, г. Петрозаводск) / [редкол.: С. Г. Веригин, А. М. Пашков (отв. ред.)]. — Петрозаводск, 2018. — С. 115—125.
 Сеть приходов бывшего Порховского уезда на начало 1937 г. и её ликвидация в ходе Большого террора // Краеведческие чтения. Порхов: материалы XV научно-практической конференции, 29—30 сентября 2017 г. — Псков: ПОИПРКО, 2019. — С. 111—126.
 1788 год в судьбе Новгородской семинарии и двух её наставников, учившихся в чужих краях // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2020. — № 5 (30).
 Плоды межконфессионального общения при митрополите Ленинградском и Новгородском Никодиме (Ротове) // Свет Христов просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского института. — 2020. — Вып. 35 — С. 226—247.
 «От первого лица»: Богословско-пастырские курсы в Ленинграде в дневниках, резолюциях и письмах митрополита Григория (К двум 75-летним юбилеям открытия духовных школ: 22 ноября 1945 г. и 14 октября 1946 г.) // Христианское чтение. — 2021. — № 3 — С. 68-89. (в соавторстве с Л. К. Александровой-Чуковой)

 
  (в соавторстве с игуменом Дамаскином (Орловским))
 
 
  (в соавторстве с Н. Ю. Васильевой и М. В. Шкаровским)
 
  (в соавторстве с Н. Ю. Васильевой и М. В. Шкаровским)
  (в соавторстве с М. В. Шкаровским)
 
  (в соавторстве с Е. В. Липаковым)
 
  (часть статьи)
  (в соавторстве с Д. Б. Кочетовым и Я. Э. З.)
  (в соавторстве с игуменом Серафимом (Питерским) и монахиней Мелетией (Панковой))
 
 
 
  (в соавторстве с А. Н. Акиньшиным)
  (в соавторстве со священником Александром Берташем)
 
  (основная часть статьи)
  (в соавторстве с А. В. Урядовой и Т. В. Колбасовой)
  (соавтор Д. Б. К.)
 
 
 
  (в соавторстве с В. Г. Пидгайко)
 
 
  (в соавторстве со священником Александром Берташем)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Раба Божия Ксения: Комментарии к житийным сведениям. — Л. 1988 (в соавторстве с А. А. Бовкало)
  (в соавторстве со священником А. Берташем и М. В. Шкаровский)
 Избранник Божий и народа: жизнеописание священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. — Санкт-Петербург : Блокадный храм, 2006. — 382 с. (в соавторстве с А. А. Бовкало)
  (в соавторстве со священником А. Берташем)

 Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петребургской епархии ХХ столетие / Ред. В. Сорокин, Сост. А.А Бовкало, Сост. А. К. Галкин, Сост. Л. Н. Логачёва, Сост. Г. М. Степанова, Сост. М. В. Шкаровский. — СПб. : [б. и.], 1999. — 124 с.
 Преемство: [Из истории духовного образования: Сб.] / Отв. ред., предисл.: прот. В. Сорокин; сост.: А. К. Галкин, А. А. Бовкало. — СПб., 2007.
 Алексий (Симанский), митр. Алфавитный список Ленинградской области. На 1 мая 1937 года / публикация А. А. Бовкало, публикация, авт. примеч. А. К. Галкин, авт. предисл. проф.-прот. В. Сорокин. — СПб. : Князь-Владимирский собор, 2014. — 280 с.
 Издание Новгородской епархии «София» : аннотированный указатель, 1992—2015 гг. / Сост. А. К. Галкин. — СПб., 2016. — 191 с.

Примечания 

Биологи СССР
Биологи России
Сотрудники Зоологического института РАН
Исследователи истории Русской церкви
Авторы Православной энциклопедии
Паразитологи России
Персоналии по алфавиту
Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидаты биологических наук